NZV bedeutet
 Netzzugangsverordnung
 Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht, monatliche juristische Fachzeitschrift

Abkürzung